I successi – album compilation di Tonina Torrielli del 1956
 I successi – album compilation di Luciano Rossi del 1983
 I successi – album compilation di Valerio Liboni del 1997
 I successi – album compilation di Umberto Napolitano del 1998
 I successi – album compilation di Dario Baldan Bembo del 1999
 I successi – album compilation di Den Harrow del 1999
 I successi – album compilation dei Bertas del 2000
 I successi – album compilation di Ivan Cattaneo del 2001
 I successi – album compilation di Gilda Giuliani del 2002